Jezierzyce ist der polnische Name

 eines Ortsteils in Stettin, siehe Jezierzyce (Stettin)
 eines Dorfs in der Woiwodschaft Großpolen, siehe Jezierzyce (Śmigiel)
 eines Dorfs in der Woiwodschaft Pommern, siehe Jezierzyce (Słupsk)
 einer Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern, siehe Jezierzyce (Myśliborz)
 einer Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern, siehe Jezierzyce (Rąbino)